DSS est un sigle qui peut signifier :

Science et technologie :

 DataScience Studio, plateforme informatique de traitement avancé des données (agrégeant souvent plusieurs modules, un environnement de développement et faisant appel au machine learning). 
Decision Support System, en informatique décisionnelle, selon la liste des abréviations en informatique ; 
 , un format industriel propriétaire pour les machines à dicter ;
 , un standard de l'OASIS ;
 Korg DSS-1, un échantillonneur du constructeur japonais Korg ;
 DSS-xx, la dénomination des antennes du Deep Space Network ([1|2]x pour Goldstone, [6|5]x pour Madrid et [4|3]x pour Canberra) ;
 Digitized Sky Survey, en astronomie ;
 Dynamic Spectrum Sharing, technologie de télécommunications permettant de partager des bandes de fréquences dynamiquement, pouvant faire coexister 4G et 5G de manière simultanée sur une seule et même bande ;

Médecine et santé :

 Dengue Shock Syndrom (en français, dengue avec choc) ;
 acide 4,4-diméthyl-4-silapentane-1-sulfonique, utilisé comme standard d'étalonnage de spectroscopie RMN en solution aqueuse ;
 Dextran Sodium Sulfate, molécule utilisée pour induire la colite expérimentale chez les rongeurs

Institutions :

 Demokratska stranka Srbije (Демократска странка Србије) (en français, Parti démocrate de Serbie), un parti politique de Serbie  ;
 Department of Social Services (en français, Service d'aide sociale), aux États-Unis, cette abréviation est généralement présente sur des annonces de logements, No DSS signifiant que le locateur n'accepte pas les personnes recevant des aides de l'état ;
 Direction de la sécurité sociale, une direction ministérielle française ;
 Diplomatic Security Service, le service de sécurité du Département d'État des États-Unis ;

Divers:

 Selon la liste des codes AITA des aéroports, l'Aéroport international Blaise-Diagne, au Sénégal.